Das Stan James World Matchplay 2002 wurde vom 28. Juli bis zum 3. August 2002 zum insgesamt neunten Mal im Empress Ballroom der Winter Gardens in Blackpool von der Professional Darts Corporation ausgetragen.

Als Titelverteidiger ging der Engländer Phil Taylor ins Rennen. Dieser war es auch, welcher im fünften Leg seiner Viertelfinalpartie gegen Chris Mason das erste Nine dart finish in der Geschichte des Turniers werfen konnte. Gleichzeitig war es außerdem der erste Neun-Darter bei einem PDC-Major-Turnier sowie das erste live im britischen Fernsehen ausgestrahlte Perfekte Leg in der Geschichte des Dartsports.

Phil Taylor krönte diesen Erfolg dann auch mit der erfolgreichen Titelverteidigung, nachdem er im Finale gegen den Kanadier John Part mit 18:16 gewinnen konnte.

Format 
Bei dem im K.-o.-System durchgeführten Turnier mit insgesamt 32 Teilnehmern wurde jede Partie in Legs gespielt. Ein Leg gewann der Spieler, der als erstes genau 501 Punkte warf. Der letzte Wurf eines Legs musste auf ein Doppelfeld erfolgen.

In der ersten Runde wurde über eine Distanz von Best of 19 Legs gespielt. In der zweiten Runde brauchte musste man mindestens 13 Legs für sich entscheiden, um das Spiel zu gewinnen. Die Distanz im Viertelfinale war ein Best of 31 Legs und im Halbfinale wurde über Best of 33 Legs gespielt. Das Finale wurde dann schließlich im Modus Best of 35 Legs ausgetragen.

Das Besondere am World Matchplay ist, dass man ein Spiel mit mindestens zwei Legs Vorsprung gewinnen musste. Es wird auch noch nicht – wie zu späterer Zeit eingeführt – nach einer bestimmten Anzahl an gespielten Legs auf einen Last-Leg-Decider zurückgegriffen. Es wurde so lange weitergespielt, bis ein Spieler zwei Legs Vorsprung auf seinen Gegner hatte.

Preisgelder 
Das Preisgeld beim World Matchplay 2002 verteilte sich auf die Spieler wie folgt:

Qualifikation 
Für das World Matchplay 2002 waren folgende Spieler qualifiziert:
 Die 28 Erstplatzierten Spieler der Order of Merit (davon die Top 16 gesetzt)
 Die 4 Gewinner eines PDPA Qualifiers

Teilnehmer 
Top 16 der Order of Merit
 Phil Taylor
 Alan Warriner
 John Part
 Denis Ovens
 Ronnie Baxter
 Peter Manley
 Colin Lloyd
 Richie Burnett
 Dennis Smith
 Roland Scholten
 Dave Askew
 Jamie Harvey
 John Lowe
 Steve Beaton
 Rod Harrington
 Kevin Painter

Top 17-28 der Order of Merit
 Bob Anderson
 Steve Brown
 Keith Deller
 Peter Evison
 Les Fitton
 Andy Jenkins
 Cliff Lazarenko
 Mick Manning
 Chris Mason
 Dennis Priestley
 Alex Roy
 Paul Williams

PDPA Qualifier
 Shayne Burgess
 Mark Holden
 Mark Walsh
 Paul Whitworth

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks

Einzelnachweise 

2002
Dartveranstaltung 2002
Dartwettbewerb in Blackpool